Wojciech Topór (ur. 6 kwietnia 1987 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski. Reprezentant klubu Start Krokiew Zakopane. Srebrny medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie w 2005. Od sezonu 2009/2010 asystent trenera kadry młodzieżowej reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Od sezonu 2018/2019 główny trener kadry juniorów reprezentacji Polski.

Przebieg kariery 
Swój pierwszy skok oddał w 1997 roku. Karierę rozpoczynał od startów w kombinacji norweskiej. Jego pierwszym trenerem był Kazimierz Długopolski, a w późniejszych latach trenował pod okiem Krzysztofa Sobańskiego. Znalazł się w kadrze B reprezentacji Polski prowadzonej przez Stefana Horngachera na sezon 2004/2005. Nie znalazł się w początkowym składzie kadr na sezon 2005/2006, jednak po wykluczeniu z kadry Mateusza Rutkowskiego, Topór powrócił do kadry B.

Po raz pierwszy w zawodach Pucharu Kontynentalnego w skokach wziął udział 8 lutego 2004 na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, gdzie zajął 57. pozycję. W zawodach tej rangi startował trzynastokrotnie, z czego cztery razy zajmował miejsca w pierwszej trzydziestce (jego najlepszy wynik to 25. lokata na Ōkurayamie w Sapporo), osiem razy nie awansował do drugiej serii i raz został zdyskwalifikowany.

W 2005 roku znalazł się w składzie na mistrzostwa świata juniorów rozgrywane na skoczni Ounasvaara w Rovaniemi. W konkursie indywidualnym uplasował się na 30. miejscu, natomiast w rywalizacji drużyn wraz z Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Pawłem Urbańskim, zdobył srebrny medal, przegrywając z reprezentacją Słowenii.

Najlepsze rezultaty podczas mistrzostw Polski w skokach narciarskich osiągał w 2005 i 2006 roku, kiedy zajmował 13. miejsca w indywidualnych konkursach. W 2005 roku w rozegranych na Średniej Krokwi letnich mistrzostwach kraju, zajął 10. pozycję.

Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił pod koniec sezonu 2005/2006. W lutym 2007 wystartował w konkursie o mistrzostwo Polski i był to jego ostatni występ w zawodach tej rangi.

Od sezonu 2009/2010 jest asystentem trenera kadry młodzieżowej reprezentacji Polski w skokach narciarskich. W sezonach 2009/2010 i 2010/2011 współpracował z Adamem Celejem, a w sezonach 2011/2012 i 2012/2013 z Robertem Mateją. Od sezonu 2018/2019 jest trenerem grupy polskiej kadry juniorów.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Topora na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich

Letnie mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Skoczkowie narciarscy Startu Krokwi Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1987